Ljubaň může být:

 Ljubaň (město v Bělorusku) – město v Minské oblasti v Bělorusku
 Ljubaň (město v Leningradské oblasti) – město v Leningradské oblasti v Rusku

Externí odkazy